Гакурую Исии (; родился 15 января 1957) более известный под псевдонимом Сого Исии () — японский режиссёр, получивший известность своими ранними фильмами («Дорога безумного грома» и «Взрывающийся город»), которые значительно повлияли на возникновение жанра японский киберпанк. Также известен как автор концертного видео «1/2 человека» немецкой группы Einstürzende Neubauten и экспериментального фильма «Электрический дракон 80.000 Вольт» с Таданобу Асано в главной роли.

Биография

Влияние 
Прямого влияния с его стороны на мое творчество никогда не было, хотя образ Сого всегда был для нас примером для подражания. Когда я учился на первом курсе, Сого был уже на четвертом и активно вел переговоры о съемках первой картины. Можно догадаться, что каждый мой однокашник мечтал тогда, что ему повезет в жизни также как и Исии. Некоторым, и в самом деле, везло.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 [ ishiisogo-gakuryu.com Официальный сайт ]
 
«Взрывающийся город» Сого Исии (рецензия)